Stockhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Stockhorn (Berner Oberland), berg i kantonen Bern, 
 Stockhorn (Zermatt), bergstopp i Valais,